Ма́рюс Ивашкя́вичюс (; род. 26 марта 1973, Молетай) — литовский прозаик, драматург, киносценарист, режиссёр. Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству (2018).

Биография 
Родился в Молетай, небольшом городке в пятидесяти километрах к северу от Вильнюса. Окончил филологический факультет Вильнюсского университета, где изучал литовскую филологию. 

Работал репортёром субботнего приложения для мужчин  в газете  («Республика»; 1996—1999), затем его редактором (1999—2000). В 2000—2001 годах работал журналистом, редактором редакции культурных программ Литовского телевидения. 

В 1996 году издал дебютный сборник новелл . В 1998 году дебютировал как драматург. С того же года является членом Союза писателей Литвы.

27 декабря 2016 года Литовское радио () объявило Марюса Ивашкявичюса «Человеком года» за гражданскую инициативу — по призыву прозаика, драматурга и режиссёра 29 августа около полутысячи человек различной национальности из Молетай, других городов Литвы и других стран прошли Маршем памяти к месту убийства около двух тысяч здешних евреев в 1941 года, во время Холокоста.

Награды и звания  
 Премия Министерства культуры Литвы за лучшую постановку литовской пьесы — за пьесу ) и спектакль, поставленный по пьесе в Театре Оскараса Коршуноваса самим автором (2002). 
 Премия Института литовской литературы и фольклора — за пьесу «Мадагаскарас» (2005).
 Медаль ордена «За заслуги перед Литвой» (2014) 
 Премия «Золотая маска» — номинация «Лучшая работа драматурга» за спектакль «Русский роман» (2017).
 Национальная премия Литвы по культуре и искусству (2018).

Творчество 
Спустя два года после выхода дебютного сборника новелл  (1996) издал роман . В 2002 году вышел роман . Издал несколько книг своих пьес.

Пьеса «Сосед» () победила в конкурсе новой драмы и в 2000 году была поставлена на сцене вильнюсского Государственного молодёжного театра Литвы. Пьеса Марюса Ивашкявичюса  была поставлена автором в Театре Оскараса Коршуноваса. 

Был режиссёром документальных фильмов  (1999) о писателе Винцасе Миколайтисе-Путинасе и  (2000) о литовцах Польши.

Был сценаристом и режиссёром короткометражных фильмов “ (2007),  (2010).

Произведения Марюса Ивашкявичюса переведены на английский, белорусский, итальянский, немецкий, польский, русский, словенский, французский и другие языки. Роман  в Польше вышел под названием  (2001), роман  издан в Германии под названием  (2012).

Постановки в России 
 Театр им. Владимира Маяковского
 2013 — «Кант»
 2016 — «Русский роман»
 2017 — «Изгнание»

Издания  
 Kam vaikų: novelės. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. 104 p. ISBN 9986-39-005-2
 Istorija nuo debesies: vieno liūdesio dviejų dalių kelias: romanas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998. 262 p. ISBN 9986-39-064-8
 Vikingų žygis į Apuolę (teksto autorius). Kaunas: Tvermė, 1998. 32 p.: iliustr. ISBN 9986-476-19-4
 Artimas: pjesių trilogija. Vilnius: Tyto alba, 2002. 219 p. ISBN 9986-16-252-1
 Žali: romanas. Vilnius: Tyto alba, 2002. 327 p. ISBN 9986-16-259-9
 Purpuriniai dūmai (Felikso Rozinerio apsakymo motyvais): kino scenarijus. Vilnius: Kronta, 2003. 55 p. ISBN 9986-879-91-4
 Madagaskaras: trijų veiksmų pjesė. Vilnius: Apostrofa: Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, 2004. 114 p.: iliustr. ISBN 9955-605-07-3
 Artimas miestas: dviejų veiksmų drama. Vilnius: Apostrofa: Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, 2005. 59 p.: iliustr. ISBN 9955-605-17-0
 Mistras: keturių veiksmų drama. Vilnius: Tyto alba, 2010. 142 p.: iliustr. ISBN 978-9986-16-794-5
 Išvarymas: vieno obuolio kronika: pjesė. Vilnius: Apostrofa, 2012. 161 p. ISBN 978-9955-605-72-0

Составитель 
 Ribos: studentų kūrybos almanachas. Vilnius: VU leidykla, 1994.

Примечания

Ссылки  
 
 
 
 

Режиссёры Литвы
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Литвой»
Члены Союза писателей Литвы
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству